Гимбатов — фамилия.

Известные носители 
 Гимбатов, Андрей Петрович (род. 1979) — российский политик.
 Гимбатов, Гасан Абдулхамидович (род. 1993) — российский боксёр.
 
 Гимбатов, Пахрудин Асадалиевич (род. 1987) — российский хоккеист.

См. также 
 Гиматов